Hinterrhein kan syfta på följande:

Schweiz 

 Hinterrhein, flod, 
 Hinterrhein, Rheinwald, ort,